Naqadeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Naqadeh (kommunhuvudort), Västazarbaijan, 
 Naqadeh (shahrestan), Västazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar